Échevannes, commune française de la Côte-d'Or
 Échevannes, commune française du Doubs

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France